Een element is een basisonderdeel of vormend hoofdbestanddeel. Het woord wordt in veel betekenissen gebruikt.

Wetenschap
 Chemisch element in de scheikunde
 Element (wiskunde) in de verzamelingenleer
 Elementen van Euclides, een meetkundeboek uit de Oudheid.
 De vier elementen aarde, water, lucht en vuur als bouwstenen voor de materie  uit de klassieke filosofie en westerse esoterie
 Baanelement in de sterrenkunde
 Onderdeel om elektriciteit op te wekken, natte en droge elementen, zie Batterij (elektrisch)
 De elementen: weersverschijnselen.

Techniek
 Bouwkundig element
 Element (platenspeler)
 Gitaarelement
 Verwarmingselement, bijvoorbeeld van een soldeerbout

Gymnastiek
 Gymnastisch element: basishouding of basisbeweging

Taal
 Groep in een maatschappij of lid daarvan, een onaangenaam of eigenaardig persoon
 In zijn element zijn: het naar de zin hebben

Vernoemd
 Element Skateboards, een merk voor skateboards en kledij voor skaters.